Het Spoorwegmuseum (Utrecht, Nederland)
Train World (Schaarbeek, België)
DB Museum Koblenz (Koblenz, Duitsland)
National Railway Museum (York, Engeland)
Vasúttörténeti Park (Boedapest, Hongarije)
Spoorwegmuseum Ambarawa (Ambarawa, Indonesië)
Spoorwegmuseum Sint-Petersburg (Sint-Petersburg, Rusland)
Spoorwegmuseum Grängesberg (Grängesberg, Zweden)